Sarnawski:

 Bohdan Sarnawski (ur. 29 stycznia 1995 w Kijowie) – ukraiński piłkarz, grający na pozycji bramkarza.
 Władimir Sarnawski (1855 – 1916, Woroneż) – rosyjski admirał.

Zobacz też 
 Sarnowski

Polskie nazwiska